Werlhof ist der Familienname folgender Personen:

 August Carl Ernst von Werlhof (1809–1895), Justizrat in Celle
 Claudia von Werlhof  (* 1943), deutsche Soziologin und Politologin
 Ernst August von Werlhof (1778–1857), Hannoverscher Geheimrat
 Gottlieb Friedrich Christian von Werlhof (1772–1842), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Werlhof (1660–1711), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul Gottlieb Werlhof (1699–1767), deutscher Arzt und Dichter
 Wilhelm Gottfried von Werlhof (1744–1832), deutscher Instanzrichter

Siehe auch:
 Werlhof (Adelsgeschlecht)
 Werlhof-Krankheit